Potter Creek kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Potter Creek, Hastings County, vattendrag i Ontario, 
 Potter Creek, Nipissing District, vattendrag i Ontario,